Der Sparkassen Cup International Damen Grand Prix Leipzig 1995 war ein WTA-Tennis-Teppichplatzturnier für Frauen in Leipzig. Es war Teil der WTA Tour 1995 und fand vom 25. September bis 1. Oktober 1995 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1995
Tennisturnier in Leipzig